Ковадонга има више значења:

 Ковадонга (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ковадонга (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ковадонга (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ковадонга (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ковадонга (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ковадонга (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ковадонга (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ковадонга (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ковадонга, Лос Ибара (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ковадонга (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ковадонга (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику